Метриакантозавриды (), более известны как синрапториды () — семейство хищных и, как правило, крупных теропод (Theropoda). Многие из них изначально включались в семейства Megalosauridae или Allosauridae.

Представители метриакантозаврид были в основном средними по размеру хищниками 5—7 м в длину. Самым крупным является янхуанозавр — более 9 метров длиной.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на июль 2016 года в семейство включают 6 вымерших родов:
 Род Erectopus
 Род Shidaisaurus
 Род Xuanhanosaurus
 Род Yangchuanosaurus
 Подсемейство Metriacanthosaurinae
 Род Metriacanthosaurus
 Род Siamotyrannus

Кладограмма согласно филогенетическому анализу 2012 года:

Примечания

Ссылки 
 Carnosauria

Аллозавроиды
†
Динозавры юрского периода
Динозавры мелового периода